One Wish: The Holiday Album - coletânea da cantora Whitney Houston
One Wish (canção) - da dupla sueca Roxette

Desambiguação